Mercedes-Benz EQS (oznaczenie producenta: V297) – elektryczny samochód osobowy klasy luksusowej produkowany pod niemiecką marką Mercedes-Benz od 2021 roku.

Opis modelu

Nowy Mercedes EQS mierzy 521,6 cm długości, 212,5 cm szerokości (z lusterkami) i 151,2 cm wysokości. Jego rozstaw osi to 321,0 cm. Bazowa pojemność bagażnika wynosi 610 litrów, a maksymalnie można ją powiększyć do 1770 l.

Wnętrze Mercedesa EQS jest na wskroś nowoczesne i cyfrowe. Najważniejszym elementem kokpitu jest MBUX Hyperscreen, który obejmuje 3 osobne wyświetlacze umieszczone pod wspólną szklaną osłoną, w ten sposób optycznie tworząc jeden wielki ekran. Kolejne dwa tablety, zainstalowane na oparciach foteli, są przeznaczone dla podróżujących na tylnej kanapie, a ostatni, szósty ekran znajdziemy w podłokietniku.

Przypisy 

Samochody elektryczne
EQS